Koski est un nom originaire de Finlande, et qui signifie les « rapides » en finnois (de koski, les rapides d'un fleuve). Il pourrait se référer à, par ordre alphabétique :

Patronyme
 , animateur et correspondant sportif américain
  (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
 Ilkka Koski (né en 1928), boxeur finlandais
  (né en 1951), acteur finlandais
 Markku Koski (né en 1981), snowboardeur finlandais

Toponyme

Koski Tl, municipalité de la Finlande occidentale

Koski Duże, village du voïvodie de Podlachie
Koski Pierwsze, localité du voïvodie de Silésie
Koski-Wypychy, village du voïdodie de Podlachie
Brulino-Koski, village du voïvodie de Podlachie
Humięcino-Koski, village de voïvodie de Mazovie
Długołęka-Koski, village du voïvodie de Mazovie

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois
Homonymie de toponyme